Cseszneki János (14. század) várúr, bakonyi erdőispán
Cseszneky János (16. század), gróf, győri gyalogoskapitány
Cseszneky János (18. század), mezőgazdász